Municipio de Graham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Graham (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Graham (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Graham (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Graham (condado de Benton, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Graham (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.